Жінки у венчурному капіталізмі () — є інвесторами, які надають стартовим компаніям фінансування венчурного капіталу. Жінки складають невелику (зазвичай менше 10%) частку робочої сили з венчурного капіталу. Широко вживаним джерелом для відстеження кількості жінок у венчурному капіталі є список «», який видає Forbes з 2001 року.

Однією з перших жінок, яка була внесена у цей список, — Анетта Кемпбел-Вайт, стала прикладом дискримінації у венчурному капіталі. Її згадували у списку «» три роки поспіль, з 2005 р. до 2007 рр. Вона стверджувала, що низка фірм у 1980-х ігнорувала її досвід керівництва в . На додаток до висновку, що жінки складають більшість тих, хто приймає ранні технології, професор Гарвардської бізнес-школи Пол Гомперс заявив, що жінки-венчурні капіталісти постійно працюють разом з чоловіками у великих фірмах.

Питання про те, як збільшити кількість можливостей венчурного капіталу для жінок, були висунуті на перший план у кількох заходах. Один з них - позов Еллен Пао проти її колишнього роботодавця . Інше - Elephant in the Valley, опитування якого спрямоване на те, щоб викрити дискримінацію, розпочату кількома жінками в бізнесі, включаючи Трейсі Вассалло, колишнього партнера цієї ж фірми. Висловлюючи критику до існуючих фондів, частина жінок з 2007 року почала починати свою діяльність.

Статистика 
Доповідь  , проведена ініціативою, яка працює над збільшенням кількості жінок-підприємців, виявила, що кількість жінок-партнерів у фірмах венчурного капіталу зменшилась з 10% у 1999 році до 6% у 2014 році, хоча ця кількість відновилася до 9,5% у 2018 році. У доповіді також встановлено, що 97% підприємств, що фінансуються венчурним капіталом, мали головних виконавчих директорів чоловічої статі, а також, що підприємства з командами чоловічої статі отримували фінансування більше ніж у чотири рази порівняно з командами, принаймні з однією жінкою.

Більше 75% фірм США з венчурним капіталом  в той час, коли вони опитувались, не мали жодних венчурних капіталістів. Було встановлено, що більша частка фірм венчурного капіталу ніколи не мала представлених жінок у представництві їх інвестиційного портфелю. Для порівняння, у дослідженні UC Davis, зосередженому на великих публічних компаніях у Каліфорнії, було виявлено 49,5% із принаймні одним жіночим місцем правління.

Вплив на технологічну галузь 
Виробники програмного забезпечення та супутніх товарів отримують більшість фінансування венчурного капіталу у США.  Починаючи з точки зору бульбашкового буму, венчурний капітал став майже синонімом стартапів технологій завдяки великим потенційним інвесторам, які бачать у цьому секторі. Щодо дефіциту жінок у цій галузі, деякі венчурні капіталісти називають це фактором, що сприяє подібній гендерній нерівності, що спостерігається в більш широкому діапазоні компаній Кремнієвої долини.

Керівні посади в Кремнієвій долині займають переважно чоловіки, лише 15,7% членів правління - жінки, згідно з повідомленням . Це негативно порівнюється з 20,9% у всіх компаніях S&P 100. Ці цифри падають до 11% і 16% відповідно при розгляді керівних посад. Науковий співробітник галузі  запропонував, що ще одним фактором, що сприяє, є відсутність заохочення батьків до вивчення науки та техніки. Він також посилається на відсутність моделей для наслідування жінок та зазначив, що найвідоміші технологічні лідери, такі як Білл Гейтс, Стів Джобс та Марк Цукерберг, - чоловіки.

У 2014 році було випущено декілька звітів про прозорість корпоративних клієнтів, які пропонували детальні розбивки працівників. Найбільшими учасниками були Google, Yahoo, Facebook та Apple, які відповідно повідомили, що 17%, 15%, 15% and 20% та 20%  їх технічних службовців - жінки. Наступний коментар у USA Today вказував на те, що «жінки в Кремнієвій долині недостатньо представлені - від гігантських компаній до стартапів до фірм венчурного капіталу». У жовтні того ж року Bloomberg повідомив, що Apple, Facebook, Google і Microsoft відвідують двадцяте щорічне святкування  для набору та потенційного найму жінок-інженерів та експертів з технологій. Того ж місяця відбувся другий щорічний саміт Платформи, на якому було обговорено зростання расової та гендерної різноманітності в галузі техніки.

Випадки 
Позов Еллен Пао проти Клейнера Перкінса 2012 року був поданий у Вищий суд округу Сан-Франциско виконавчою службою Еллен Пао за гендерну дискримінацію щодо її роботодавця, . Справа перейшла до судового розгляду в лютому 2015 року. 27 березня 2015 року присяжні визнали на користь  за всіма пунктами . Тим не менш, випадок, що мав широке висвітлення у пресі, призвів до значного прогресу у свідомості гендерної дискримінації з боку підприємств венчурного капіталу та технологічних фірм та їхніх працівниць . Три пізніші справи, одну з яких було скасовано, включають позови проти Facebook, Twitter та Microsoft.

Можливі рішення 
Жінки значно перевищують кількість чоловіків з венчурного капіталу. Ейлін Лі, співзасновниця компанії Cowboy Ventures, однієї з найвідоміших жінок з венчурного капіталу в Кремнієвій долині, створила групу з одногрупниками з венчурного капіталу, які прагнуть «збільшити кількість жінок-засновниць і жінок у венчурному капіталі». Групи, які виступають за жінок у венчурному капіталі та допомагають їм знаходити позиції у цій галузі, прагнуть зруйнувати гендерні упередження та стереотипи, які заважають жінкам починати успіх у венчурному капіталі.

Існують кроки, які можна зробити в галузі венчурного капіталу, щоб допомогти жінкам у цій галузі. Одним із способів, яким більше жінок може отримати роботу в венчурному капіталі, є збільшення кількості жінок в бізнес-програмах випускників шкіл США. За словами Джоан Вінн у статті журналу «Жінки-підприємці: чи можемо ми зняти бар'єри?», Третина осіб, які навчаються на бізнес-програмах випускників шкіл, - жінки. Багато випускників ділових програм намагаються набирати жінок, але не роблять цього. Вінн вважає, що якби ці університети мали більше задовольняти свої програми стосовно жінок, відповідаючи їхнім зобов’язанням щодо праці та сімейних потреб, їх відсоток жінок був би більшим . Зарахування до випускної бізнес-програми підготувало б їх до сфери венчурного капіталу.

Вінн каже, що однією з головних проблем, з якою стикаються жінки, є брак фінансування чи капіталу для їхніх підприємств.  За даними Fortune, фінансування засновників жіночого венчурного капіталу у 2018 році становило 2,2% від усіх доларів венчурного капіталу. Хоча фірми венчурного капіталу, засновані на жінок, є набагато менш поширеними, ніж фірми, засновані чоловіками, нерівномірність виплати доларів венчурного капіталу є великою. Найбільш правдоподібне рішення цього питання - забезпечити більше фінансування фондів венчурного капіталу, якими керують жінки. Достатнє фінансування призведе до отримання більшого капіталу для їхніх фірм, що дозволить жінкам відчувати себе комфортно з інвестиціями, особливо там, де є ризик.

Список жінок у венчурному капіталі 

 Елізабет «Бізер» Кларксон (), 
 Патрісія Клорті
 , співзасновниця Trail Mix Ventures
 , Draper Fisher Jurvetson, Aspect Ventures з Терезія Гув Ранзетта () у 2014 р.
 Кетрін Гоулд (), 
 , засновниця Backstage Capital
  (), 
 Айлін Лі, Cowboy Ventures
 Дженні Лі, GGV Capital
 Джесс Лі, Sequoia Capital
 , 
 Стефані Палмері (), Uncork Capital
 Еллен Пао, 
 Меган Квін (), Spark Capital
 Челсі Стонер(),  
 , Cervin Ventures
 , Andreessen Horowitz
 Christine Kenna, IGNIA

Див. також 
Жіноцтво в обчислювальній техніці

Примітки

Посилання 

A comprehensive list has been assembled by Women VC. 

Жінки в бізнесі
Фінанси
Інвестиції
Венчурний капітал